Биг-Сайпресс ():

 Биг-Сайпресс — болото в Соединённых Штатах Америки в южной части штата Флорида, США.
 Биг-Сайпресс — индейская резервация племени семинолов в южной части штата Флорида, США.